Shravasti (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Shravasti (stad), een plaats in het Indiase district Shravasti